Каюко́в (жен. форма Каюко́ва) — русская фамилия. Известные носители:
 Каюков, Степан Яковлевич (1898—1960) — советский актёр театра и кино.
 Каюков, Леонид Леонтьевич (1938—2019) — советский и российский режиссёр мультипликационных фильмов, художник-мультипликатор и сценарист.
 Каюков, Матвей Максимович (1892—1941) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск.
 Каюков, Пётр Никонорович (1908—1985) — советский гидрогеолог.

См. также 
 Каюковка